Caution (Hot Water Music), een album van de Amerikaanse post-hardcoreband Hot Water Music uit 2002
Caution (The Killers), een nummer van de Amerikaanse rockband The Killers uit 2020